Jüdischer Friedhof Fulda steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Fulda)
 Neuer jüdischer Friedhof (Fulda)